|}

Gjøvikbanen oder Gjøvik-Linie ist eine norwegische Bahnstrecke zwischen Oslo und Gjøvik. Sie wurde ursprünglich Nordbanen genannt und verlief zwischen Grefsen und Røykenvik. Die Linie wurde 1902 bis Gjøvik verlängert.

Gjøvikbanen war eine der ersten Linien des norwegischen Bahnsystems, die privatisiert werden sollte, aber die Ausschreibung gewann Norges Statsbaner mit ihrer Tochtergesellschaft NSB Anbud.

Geschichte 
Die Gjøvik-Linie ist die kleinste und am wenigsten genutzte Bahnlinie, die von Oslo ausgeht, und die einzige eingleisige Linie in diesem Bereich. Wie die meisten anderen norwegischen Bahnlinien ist die gesamte 124 Kilometer lange Strecke elektrifiziert.

Bei Roa gibt es den Abzweig der Jevnakerbane nach Hønefoss zur Bergensbane. Früher verwendeten die meisten Züge zwischen Oslo und Bergen diesen Weg, aber heutzutage fahren die meisten Personenzüge über Drammen. Diese Strecke ist zwar etwas länger, führt aber durch dichter bevölkerte Bereiche. Güterzüge verwenden dagegen häufig die Strecke über Roa.

Die Gjøvikbane hatte früher drei Zweiglinien, die Bahnstrecke Jaren–Røykenvik, Valdresbanen und die Bahnstrecke Reinsvoll–Skreia, die inzwischen stillgelegt sind.

Die meisten Güterzugfahrten auf der Gjøvikbahn werden mit elektrischen Mehrfachtraktionen durchgeführt. Im Personenverkehr verkehren seit 2018 Regionalzüge des Typs Stadler Flirt.

Galerie

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Innlandet
Bahnstrecke in Oslo
Bahnstrecke in Viken